Park Young-sook (Hangeul: 박영숙, * 18. Dezember 1988) ist eine südkoreanische Tischtennisspielerin. Sie gewann mit Lee Sang-su eine Silbermedaille im Mixed-Doppel bei der WM 2013.

Turnierergebnisse

Weblinks 

  (abgerufen am 28. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Geboren 1988
Südkoreaner
Frau